Андуфье́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Л’Иль-Журден. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32121.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 35 км западнее Тулузы, в 37 км к востоку от Оша.

На западе коммуны протекает река Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 568 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 371 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 286 были экономически активными, 85 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 286 активных жителей работали 268 человек (152 мужчины и 116 женщин), безработных было 18 (6 мужчин и 12 женщин). Среди 85 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер